Knjascha Krynyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Knjascha Krynyzja (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
 Knjascha Krynyzja (Monastyryschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche